Dans la mythologie grecque, Idomène peut désigner :
 Idomène fille de Phérès ;
 Idomène fils d'Abas.